El nombre Francisco de Paula o Francisco de Paulo se puede referir a:

 San Francisco de Paula (1416-1507), santo de la Iglesia católica.
 Francisco de Paula y Toro (1799-1840), político mexicano y gobernador de Yucatán en 1835.
 Francisco de Paula (1914-1985), actor argentino.
 Francisco de Paula Armengol (1802-1867), catedrático y abogado español.
 Francisco de Paula de Borbón (1794-1865), noble español, Infante de España, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma.
 Francisco de Paula Santander (1792-1840), político grancolombiano, vicepresidente de la Gran Colombia de 1819 a 1827.
 Francisco de Paula Martínez (1835-1908).
 Francisco de Paula Mellado Salvador (1810-1876), geógrafo, periodista, escritor, editor y director español, e impresor de la primera enciclopedia en español la Enciclopedia moderna.
 Francisco de Paula Andrade Troconis (1840-1915), ingeniero venezolano encargado del trazado de las calles de Cúcuta, cuando fue reconstruida después del terremoto de 1875.
 Francisco de Paula Barrenechea, padre de Manuel José Barrenechea Naranjo.
 Francisco de Paula González Vigil (1792-1875), .
 Francisco de Paula Ruet
 Francisco de Paula Sanz y Espinosa de los Monteros Martínez y Soler (1745-1810), funcionario español de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, destacados y polémicos administradores en la historia del Virreinato del Río de la Plata.
 Francisco de Paula Mendoza, pintor mexicano.